Une accolade est un geste consistant à serrer quelqu'un dans ses bras.

Accolade peut aussi désigner :
 accolade, un signe de ponctuation utilisé en notation mathématique et en programmation ;
 accolade, en architecture, un arc en forme d'accolade horizontale, typique de la période gothique ;
 Accolade, un éditeur de jeu vidéo ;
 Accolade, une pièce de théâtre britannique.